Li Ting (schoonspringster) (1987) Chinees schoonspringster
 Li Ting sr. (1980), Chinees tennisspeelster  
 Li Ting (volleybalster) (1989) Chinees paralympisch volleybalster
 Li Ting jr. (1991), Chinees tennisspeelster